In Amsterdam waren in de loop der eeuwen een aantal kerken gewijd aan de heilige Catharina van Alexandrië:
Sint-Catharinakerk (Boommarkt), een kerk uit de 15e eeuw, die in 1645 uitbrandde, gelegen aan de Boommarkt;
een schuilkerk gebouwd in 1646 genaamd De Lelie, gebouwd op de plaats van de uitgebrande kerk; in 1811 was het gebouw in dermate slechte staat, dat de toenmalige pastoor Van der Lugt plannen maakte voor renovatie of nieuwbouw;
vanaf 1817 werd gewerkt aan de Sint-Catharinakerk aan de Singel (gesloopt in 1939)
in 1954 verrees aan de Burgemeester Eliasstraat 72-74 een nieuwe Sint-Catharinakerk, die in 1993 werd gesloten.